Donga kan syfta på:
 Donga, Benin, departement i Benin
 Donga (flod), flod i Kamerun och Nigeria
 Donga (musiker) (1890–1974), en brasiliansk sambamusiker